Johannesstraße steht für:

 Johannesstraße (Erfurt)
 Johannesstraße (Lahnstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lahnstein
 Johannesstraße (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Cölln (Meißen)
 Johannesstraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Niederlößnitz (A–L)
 Johannesstraße (Speyer), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Speyer

Siehe auch:

 Johannisstraße